Карибский кубок 2014 — 18-й розыгрыш чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ, проводимый Карибским футбольным союзом. Финальный турнир прошёл 11—18 ноября 2014 на Ямайке. Турнир также являлся отборочным для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ 2015. Четыре лучших команды турнира квалифицировались на Золотой кубок автоматически, а пятая должна была пробиваться в число участников через стыковой матч с командой, занявшей пятое место в розыгрыше Центральноамериканского кубка 2014.

Кроме того, победитель турнира получил право участвовать в розыгрыше Панамериканского кубка 2016 (турнир, посвящённый столетию Кубка Америки).

Отборочный турнир 
Всего в квалификации участвовали 26 сборных команд из 31 участника Карибского футбольного союза (не участвовали Багамские Острова, Бермудские Острова, Каймановы Острова, Сен-Мартен и Синт-Мартен).

Две команды получили право участвовать в финальном турнире автоматически: Ямайка — как хозяйка турнира и Куба — как победитель прошлого розыгрыша.

Предварительный раунд 
С этого раунда борьбу в турнире начали 7 команд. Жеребьёвка разделила их на две группы, в каждой из которых был проведён однокруговой турнир, победители которого переходили в турнир первого раунда.

Группа 1 
Турнир в этой группе состоялся в Монтсеррате. Все три игры состоялись на стадионе «Блэйкс Эстейт», недалеко от деревушки Лукаут.

 Бонайре стоит выше Монтсеррата в турнирной таблице из-за большего количества забитых мячей. Сборная Бонайре квалифицировалась в первый раунд.

Группа 2 
Хозяйкой соревнований в этой группе стала Аруба. Все матчи прошли на стадионе Тринидад в Ораньестаде.

 Сборная Французской Гвианы квалифицировалась в первый раунд.

Первый раунд 
С этого раунда борьбу в турнире начали 14 команд, к которым присоединились два победителя групп в предварительном раунде. 16 сборных путём жеребьёвки были поделены на 4 группы, в каждой из которых состоялся однокруговой турнир. Команды, занявшие в своих группах два первых места, проходили во второй раунд квалификации. К ним присоединялась сборная, показавшая лучший результат среди команд, занявших в группах третьи места.

Группа 3 
Матчи состоятся на Мартинике 3—8 сентября 2014.

Группа 4 
Матчи состоятся в Пуэрто-Рико 3—8 сентября 2014.

Группа 5 
Матчи состоятся в Антигуа и Барбуде 3—8 сентября 2014.

Группа 6 
Матчи состоялись в Сент-Китсе и Невисе 3—8 сентября 2014.

Рейтинг команд, занявших в группах третьи места 

 Во второй раунд вышли сборные Мартиники, Барбадоса, Кюрасао, Французской Гвианы, Антигуа и Барбуды, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Доминиканской Республики.

Второй раунд 
К трём сборным, показавшим наилучшие (после победителя) результаты в прошлом розыгрыше Карибского кубка (Гваделупа, Гаити, а также Тринидад и Тобаго) присоединились 9 сборных, прошедших из первого квалификационного раунда. Эти 12 команд были поделены на три группы, в рамках которых состоялись однокруговые турниры. По два победителя каждой группы получали путёвки в финальный турнир.

Группа 7 
Матчи прошли в Тринидаде и Тобаго.

Группа 8 
Матчи прошли в Республике Гаити.

Группа 9 
Матчи прошли на Гваделупе.

 В финальный турнир прошли сборные Тринидада и Тобаго, Антигуа и Барбуды, Гаити, Французской Гвианы, Мартиники и Кюрасао.

Финальный турнир

Участники 
  — хозяйка турнира
  — действующий чемпион
  — победитель отборочной группы 7
  — победитель отборочной группы 8
  — победитель отборочной группы 9
  — второе место в отборочной группе 7
  — второе место в отборочной группе 8
  — второе место в отборочной группе 9

Стадион 
Финальный турнир принял Спортивный комплекс города Монтего-Бей (вместимость: 7000).

Регламент 
8 команд-участниц были разделены на две группы по 4 команды в каждой. В этих группах состоялись однокруговые турниры. Победители групп в матче между собой выявляли чемпиона Карибского бассейна, а команды, занявшие в своих группах вторые места, встречались друг с другом в матче за третье место. Матча за 5-е место не предусматривалось: оно доставалось команде, занявшей в своей группе 3-е место и показавшей при этом лучший результат, по сравнению с 3-й командой другой группы.

Победитель турнира квалифицируется на Панамериканский кубок 2016, команды, занявшие первые 4 места примут участие в Золотом кубке КОНКАКАФ 2015, а сборная, победившая в матче за 5-е место, встретится со сборной Гондураса, занявшей 5-е место в розыгрыше Центральноамериканского кубка 2014, для выявления ещё одного участника Золотого кубка 2015.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Рейтинг команд, занявших третье место 

Сборная Французской Гвианы заняла пятое место и встречалась со сборной Гондураса, занявшей пятое место в розыгрыше Центральноамериканского кубка 2014, в стыковых матчах за право принять участие в турнире Золотого кубка КОНКАКАФ 2015. Гондурас победил с общим счётом 4:3 и сыграл в Золотом кубке КОНКАКАФ 2015.

Финальный раунд 
Все четыре команды квалифицировались на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2015.

Матч за 3-е место

Финал 

Ямайка квалифицировалась на Панамериканский кубок 2016.

2014